Эдуа́рд Гаврилов:
* Гаврилов, Эдуард Александрович (1934—2000) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Гаврилов, Эдуард Иванович (1933—2011) — орнитолог, лауреат Государственной премии Казахстана.